

Sigle 
 contributi F.A.P. – Fondo Adeguamento Pensioni
 Fabrika automobila Priboj  – casa automobilistica serba
 Familial adenomatous polyposis  – poliposi adenomatosa familiare
 Fattore di attivazione piastrinica
  Federazione anarchica pisana  – organizzazione anarchica italiana
 Ferrovia Alto Pistoiese  – linea ferroviaria italiana
 Ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier
 Filtro A Perdere – cialda monodose per caffè utilizzabile nei distributori automatici
Final approach point  – punto di avvicinamento finale in aeronautica
 Força Aérea Portuguesa  – forze aeree portoghese
 Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei  – partito politico tedesco
Fusil Automatico Pesado  – fucile automatico pesante
 Fuerza Aérea del Perú  – aeronautica militare del Perù
 Fibrillazione atriale parossistica  – in cardiologia
 l'acronimo FAP viene utilizzato in Italia per identificare il Filtro antiparticolato dei motori diesel (DPF)

Codici 
 FAP – codice vettore ICAO di Parsons Airways Northern
 fap – codice ISO 639-3 della lingua palora

Sport 
 FAP – Federazione Autonoma sindacato ex Pugili

Altro
 FAP (Fist Around Penis) – slang in uso nelle chat, nei messaggi email, negli sms, nei forum e nei giochi online, per indicare la masturbazione.